O Gud, du av barmhärtighet är en översättning av en tysk psalm Es ist das Heil uns kommen her i tio verser av Paul Speratus från 1523. Den översattes sannolikt av Olaus Petri 1536 med titelraden "Gudh af sine barmhertighet". Psalmen har sedan ytterligare bearbetats av Samuel Ödmann 1812 och Johan Olof Wallin 1816 till titelraden "Gud har av sin barmhärtighet". Efter Anders Frostensons bearbetning 1979 fick den sin nya titelrad och publicerades med åtta verser.

Texten i 1695 års psalmbok inleds med orden:
Gudh af sine barmhertighet
Hafwer oss til nåde tagit

Melodin är en medeltida processionssång från Nürnberg tryckt i Etlich Christlich Lieder 1524 som enligt 1697 års koralbok också användes till psalmen Mitt fasta hopp till Herren står (nr 65).

Text

Publicerad i
Swenske Songer eller wisor 1536 med titeln Gud aff sinne barmhertigheet.
1572 års psalmbok med titeln GUdh aff sinne barmhertigheet under rubriken "Te Lucis ante terminum".
Göteborgspsalmboken 1650 under rubriken "Om Menniskionnes Fall och Rättfärdigheet".

1695 års psalmbok som nr 220 under rubriken "Om Menniskiones Fall och Upprättelse".
1819 års psalmbok som nr 144 med titeln "Gud har av sin barmhärtighet", under rubriken "Nådens medel: Ordet: Lagen".
Sionstoner 1935 som nr 91 under rubriken "Frälsningens grund i Guds kärlek och förverkligande genom Kristus".
1937 års psalmbok som nr 38 med titelraden "Gud har av sin barmhärtighet", under rubriken "Guds härlighet i Kristus".
Den svenska psalmboken 1986 som nr 346 med den nya titeln, under rubriken "Jesus, vår Herre och broder".
Finlandssvenska psalmboken 1986 som nr 251 med titelraden "Vår Gud har av barmhärtighet", under rubriken "Guds nåd i Kristus".
Lova Herren 1988 som nr 48 under rubriken "Frälsningen i Kristus".

Referenser

Noter

Externa länkar
Hos Projekt Runeberg finns faksimilbilden i Swenske Songer eller wisor 1536
Hos Sibelius-Akademin finns noterna till melodin.

Tyska psalmer